È un prenome femminile in diverse lingue con varianti Roxanna, Rukhsana o Ruqsana.

Roxana – nome proprio di persona

Geografia
Roxana (Costa Rica) – distretto della Costa Rica
Roxana (Illinois) – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
Roxana (Alabama)
Roxana (Delaware)
Roxanna (Ohio)
Roxana (East Chicago), Illinois